Torrijos kan betrekking hebben op:
 Torrijos (Marinduque), een gemeente in de Filipijnse provincie Marinduque;
 Torrijos (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo.